Результати сезону 1961-1962 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
Аполлон Камаріас та Паніоніос оштрафовані на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів: 
Паніоніос-ПАОК 1-0, зараховано 0-2
Аполлон Каламаріс-Панатінаїкос 1-1, зараховано 0-2

Плей-оф 
За восьме місце

|}

За одинадцяте місце

|}

За 15-е місце

|}

 8-е місце — Іракліс
 11-е місце — Нікі Волос
 15-е місце — Панелефсініакос

Посилання 
 Hellenic Football Federation 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1961 у футболі
1962 у футболі